Winner (België), een gehucht nabij Eksel
 Winner (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota.
 Winner (Minnesota), verlaten plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Winner (modelauto), merk modelauto's.
 Winner (film), Indiase film uit 2003.
 Winner (nummer), nummer van Jamie Foxx.
 Winner (Pet Shop Boys), nummer van Pet Shop Boys.
 Winner (platenlabel), Brits platenlabel
 Winner (band), een Zuid-Koreaanse K-popband